Revel (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Revel (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy